Il doppio  dell'Israel Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro George Bastl e Chris Guccione 7–5, 7–6(6).

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali) 
 Yves Allegro /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Israel Open 2009